Giunta bezeichnet:

Giunta (Buchdrucker), eine aus Florenz stammende Drucker- und Verlegerfamilie
Giunta centrale per gli studi storici, ein italienischer Ausschuss zur Koordinierung von Forschungsinstituten
giunta regionale, die Regierung einer italienischen Region, siehe Italienische Regionen
giunta provinciale, das ehemalige Exekutivorgan einer italienischen Provinz, siehe italienische Provinzen
giunta comunale, der Magistrat oder Exekutivausschuss einer italienischen Kommune, siehe Italienische Gemeinden

Giunta ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Giunta, italienischer Sachbuchautor
 Ana María Giunta (1943–2015), argentinische Filmschauspielerin

 Luciana Giunta, spanische Fotografin
 Marc Giunta, französischer Maler
 Nicola Giunta (1895–1968), italienischer Schriftsteller
 Salvatore Giunta (* 1985), US-amerikanischer Soldat
 Wallis Giunta (* 1985), kanadische Opernsängerin und Schauspielerin